Клетча́тка.
 Клетчатка — компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника; наиболее распространённое значение термина.
 Клетчатка (в узком смысле) — целлюлоза, полисахарид, дающий при полном гидролизе глюкозу; входит в состав большинства растительных организмов, являясь основой клеточных стенок.
 Клетчатка — рыхлая, богатая жиром, соединительная ткань.

Примечания